Vili peut désigner :
Vili, un dieu dans la mythologie nordique ;
les Vili, une ethnie d'Afrique centrale ;
le vili, une langue bantoue parlée au Gabon et en République du Congo.

Patronymes 
Bertrand Vili (1983-), un lanceur de disque français ; 
Tanner Vili (1976-), un joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
Valerie Vili (1984-), une athlète néo-zélandaise.

Prénoms 
Vili Slavev (1989-), une joueuse de volley-ball franco-bulgare ;
Vili Sopanen (1987-), un joueur de hockey sur glace finlandais.

Voir aussi 
 Le Villi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom